Ramon Sibiuda (Catalunya, ? - Tolosa, 1436), filòsof.
 Sebastià Sibiuda (Catalunya del Nord, segle XVIII), caputxí traductor de Voltaire al català.